A malborki vár német neve
 Barcaföldvár német neve (Marienburg bei Kronstadt)
 Hétúr német neve (Marienburg bei Schässburg)